Caledon ist die Bezeichnung für:

 Caledon (Nordirland), County Tyrone in Nordirland
 Caledon (Ontario), eine Stadt in Ontario, Kanada
 Caledon (Fluss), ein Fluss in Südafrika und Lesotho
 Caledon (Südafrika), eine Stadt in der Provinz Westkap in Südafrika
 Caledon (1916), ein britischer Leichter Kreuzer
 Caledon (LKW), ein britischer Nutzfahrzeughersteller